Sluga ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Sluga (* 1971), deutscher Produzent von Hip-Hop-Musik, DJ und Labelgründer, siehe Fader Gladiator
 Hans Sluga (* 1937), deutscher Philosoph
 Simon Sluga (* 1993), kroatischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Schluga (Adelsfamilie), kärntnerische Adelsfamilie